Mark Smith peut désigner :
 Mark Coles Smith (1987-), acteur de télévision australien ;
 Mark Haskell Smith (1957-), écrivain, scénariste et dramaturge américain ;
 Mark E. Smith (1957-2018), musicien et chanteur britannique ;
 Mark Smith (1977-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Mark Smith, ingénieur du son américain.